HMS Amethyst ist der Name folgender Schiffe:

 HMS Amethyst (1793), eine Fregatte der Royal Navy, ursprünglich Perle, 1795 verloren gegangen
 HMS Amethyst (1799), eine Fregatte der Penelope-Klasse, 1811 verloren gegangen
 HMS Amethyst (1844), eine Fregatte der Spartan-Klasse, 1869 verkauft und als Kabelleger genutzt
 HMS Amethyst (1871), eine Korvette der Amethyst-Klasse von 1871, 1887 verkauft
 HMS Amethyst (1903), ein Leichter Kreuzer der Topaze-Klasse, 1920 abgewrackt
 HMS Amethyst (U16), eine Sloop der Black Swan-Klasse, 1957 abgewrackt
 HMS Waveney (M2003), ein Minenabwehrfahrzeug der River-Klasse, noch vor dem Stapellauf umbenannt